Hammberg bezeichnet folgende Erhebungen:

 Hammberg (Osterheide), bei Osterheide, Heidekreis, Niedersachsen
 Hammberg (Tauberbischofsheim) (333 m), bei Tauberbischofsheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Hamberg (Tosmar), Erhebung des Höhenzugs Tosmar, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen

Siehe auch:
 Hamberg, Hammerberg, Hamberger